

Integralne części wsi w Polsce  
  Cztery Słupy – część wsi Wygnańce w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
  Cztery Słupy – część wsi Krasne w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Cztery Słupy – przysiółek kolonii Maziarnia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź